

Cinema 
 ID4 – abbreviazione promozionale di Independence Day, film statunitense del 1996

Altro 
 Algoritmo ID4  – algoritmo per la costruzione di un albero di decisione